Il singolare del torneo di tennis Pattaya Women's Open 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Sybille Bammer che ha battuto in finale Gisela Dulko 7-5,3-6,7-5.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 2007